Скопле́ние Де́вы — скопление галактик, расположенное на расстоянии от 15 до 22 мегапарсек, ближайшее к Местной группе крупное скопление. Оно состоит не менее чем из 1300 (скорее всего, около 2000) галактик. На наблюдаемом небе скопление имеет угловой размер около 8° с центром в созвездии Девы, отсюда название. Часть скопления расположена в созвездии Девы и часть — в созвездии Волосы Вероники (с ним не следует путать скопление Волос Вероники — другое крупное скопление галактик в этом созвездии).
Скопление Девы, как и Местная группа, входит в состав Местного сверхскопления галактик.

Галактики 
Первые объекты скопления были описаны ещё в каталоге Мессье, например, гигантская эллиптическая галактика M87. Группа галактик этого скопления М 84, М 86, NGC 4477, NGC 4473, NGC 4461, NGC 4458, NGC 4438, NGC 4435 интересна тем, что предположительно образует физически связанную систему и называется цепочкой Маркаряна по имени предложившего и обосновавшего в 1961 году эту гипотезу астронома В. Е. Маркаряна. Скопление делят на следующие субскопления: Дева А, Дева B и Дева С. Они окружены другими, более мелкими облаками галактик (в основном спиральными): N Облако, S Облако и Дева E. Также присутствуют более мелкие образования.

Межгалактическое пространство 
Межгалактическое пространство скопления заполнено крайне разреженной плазмой, температурой 30 миллионов К, которая испускает рентгеновское излучение. Также там присутствует большое число межгалактических звёзд (до 10% звезд в скоплении), шаровые скопления и планетарная туманность. Предполагается, что они были выброшены из своих галактик в результате межгалактических взаимодействий.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Скопление Девы на WIKISKY.ORG
 Описание со списком галактик скопления